За́падная Двина́:

 Западная Двина — река, протекающая по территории России, Белоруссии и Латвии;
 Западная Двина — город в Тверской области;
 Западная Двина — железнодорожная станция Московского отделения Октябрьской железной дороги в Тверской области;
 «Западная Двина» — газета, выходившая в Двинске в 1910—1912 годах (затем — «Новая Западная Двина»).